Хргуд може бити:

 Хргуд (планина), планину у Источној Херцеговини, Република Српска, БиХ и Федерација БиХ, БиХ
 Хргуд (Берковићи), насељено мјесто у општини Берковићи, Република Српска, БиХ
 Хргуд (Столац), насељено мјесто у општини Столац, Федерација БиХ, БиХ